Доли́на Па́вших () — монументальный комплекс в Испании, недалеко от монастыря Эскориал, в 58 км от Мадрида в горах Гвадаррамы, включающий католическую базилику, аббатство и мемориал. Занимает территорию в 1365 гектаров.

Здесь захоронены тела более 33 700 погибших в гражданской войне с обеих сторон человек, причём тела более 12 000 погибших республиканцев были погребены там без ведома их семей, начиная с 1959 года. С ноября 1975 по октябрь 2019 года в крипте базилики у подножия алтаря располагалась могила Франсиско Франко.

История создания 
Сооружался с 1940 по 1958 год по приказу Ф. Франко как памятник погибшим в гражданской войне. При строительстве использован низкооплачиваемый труд заключённых, в основном заключённых республиканцев, изъявивших добровольное желание участвовать в работах (для участников строительства памятника сроки заключения значительно сокращались).

Работы по возведению мемориала начались в 1940 году под руководством архитектора . В 1950 году строительство возглавил Диего Мендес. Комплекс, над которым возвышается гигантский крест, украшен скульптурами работы , открывается огромной эспланадой. Окончен постройкой в 1958 году. Официальное открытие комплекса состоялось 1 апреля 1959 года.

Описание 

Все элементы этого огромного мемориала имеют гигантские размеры, в особенности базилика, вырубленная в скале. За скалой, несущей на себе и в себе основные элементы комплекса, расположен монастырь бенедиктинцев (с гостиницей на 120 номеров и небольшим собственным кладбищем), монахам которого было поручено обслуживание базилики в 1958 году.

От въездных ворот комплекса начинается живописная горная дорога, которая выводит к подножию Святого Креста Долины Павших и заканчивается на огромной эспланаде площадью 30,6 тыс. м². Примерно на полпути посетителей поджидают четыре огромных монолитных колонны из гранита (высотой 11,5 м и диаметром 1,5 м каждая), называемые Juanelos в честь испанского инженера итальянского происхождения . По его указанию эти огромные столбы были вырублены ещё в XVI веке в каменоломнях Сонсеки и Намброки в провинции Толедо.

К подножию гигантского креста, венчающего скалу, можно подняться на фуникулёре или по пешеходной тропе. Высота креста 150 метров (виден с расстояния до 40 км), а поперечная перекладина достигает 46 метров. Внутри креста движется лифт. На высоте 25 метров на первой базовой площадке расположены скульптуры четырёх апостолов-евангелистов, выполненные Хуаном де Авалосом. На второй базовой площадке на высоте 42 метров также четырьмя скульптурами представлены основные христианские добродетели.

В глубине эспланады находится вход в крипту, длина которой достигает 262 м. Для строительства крипты пришлось вырубить и извлечь из скалы около 200 тысяч кубометров горной породы. Входная дверь в крипту, сделанная из бронзы — произведение скульптора Карлоса Феррейры.

Решётка, находящаяся за входной дверью, декорирована изображениями 40 святых, в центре её выделяется фигура апостола Иакова. Решётка была выкована Диего Мéндесом и Хосе Эспинóсом. Подземная галерея, длина которой 88 метров, разделена на четыре отрезка; в её боковых нишах имеются 6 часовен, а стены украшены восемью гобеленами работы  (XVI век) с изображениями сцен из Апокалипсиса. При подходе к главному алтарю можно увидеть восемь гранитных статуй работы Луиса Санги́но и Антонио Марти́на.

Главный алтарь представляет собой гранитный блок. У подножия алтаря по вертикальной линии с крестом располагается могила организатора и руководителя движения фалангистов — Хосе Антонио Примо де Ривера, а до октября 2019 года находилась и могила каудильо Франсиско Франко. Главный алтарь венчает гигантский купол высотой 42 м, имеющий в диаметре 40,75 м и декорированный художником  мозаикой из 6 миллионов керамических элементов.

По бокам от главного алтаря расположены входы в две внушительные часовни (капеллы), в которых покоятся останки 33 872 жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании.

Современные политические споры 

Монументальный комплекс часто использовался испанскими почитателями памяти Ф. Франко, неофалангистами и членами правых организаций для торжественных церемоний, празднования юбилеев и тому подобных мероприятий. Но с 2007 года любые политические акции в Долине Павших были запрещены испанским социалистическим правительством, и попытки акций подавляются силами полиции и Гражданской гвардии.

В 2006 году Парламентская ассамблея Совета Европы строго осудила многочисленные и грубые нарушения прав человека франкистским режимом в 1939—1975 годах.

В 2007 году, когда у социалистов было устойчивое большинство в парламенте, в Испании был принят закон «Об исторической памяти», согласно которому Долину Павших предполагалось превратить в мемориал жертвам франкизма. Реализация этого закона застопорилась с утратой социалистами парламентского большинства. В 2013 году Испанская социалистическая рабочая партия выступила с предложением перенести могилы Франко и Примо де Риверы из Долины Павших в другое место. По данным социологических опросов, в 2013 году за перенос останков Франко выступало чуть больше половины граждан страны.

В 2013 году находившиеся в оппозиции социалисты обратились с новым ходатайством к правительству о перезахоронении останков диктатора, но правительство Народной партии снова отклонило прошение, аргументируя это большими расходами средств. Правительство социалистов, сформированное летом 2018 года, со всей решимостью объявило, что эксгумация останков диктатора с целью перезахоронения вне Долины Павших состоится в самое ближайшее время, несмотря на отсутствие согласия со стороны семьи Франко и нерешённость некоторых юридических нюансов.

Эксгумация и перезахоронение останков Франко 
13 сентября 2018 года Конгресс депутатов Испании принял закон, внесённый правительством Испании под председательством Педро Санчеса, об эксгумации и перезахоронении останков Ф. Франко за пределами базилики. Закон был принят большинством в 172 голоса при 164 воздержавшихся и двух голосах против проголосовавших по ошибке депутатов Народной партии. Воздержались депутаты правой Народной партии и правоцентристской Гражданской партии.

10 октября 2019 года Верховный суд Испании единогласно вынес постановление, разрешающее перезахоронение останков диктатора.

17 октября 2019 года Конституционный суд Испании единогласно вынес решение о непринятии к рассмотрению жалобы, представленной семьёй Франко против решения Верховного суда в порядке процедуры ампаро в защиту нарушенных основных прав, за явным отсутствием нарушения конституционных прав в указанном решении.

Утром 24 октября 2019 года останки Франко были вынесены из базилики и доставлены на вертолёте на муниципальное кладбище Мингоррубио в районе  на севере Мадрида, где они были перезахоронены рядом с могилой его жены. Непосредственно в базилику, где проходила процедура эксгумации, допустили только министра юстиции страны Долóрес Дельгадо, судмедэксперта, приора аббатства Сантьяго Кантэра и 22 родственников Франко, сопровождаемых их адвокатом.

Крипта на кладбище Мингоррубио, в которой перезахоронен Франко, принадлежит, содержится и охраняется государством так же, как и первоначальное место захоронения генерала, причём потомки Франко отклонили предложение правительства приобрести у него крипту. Таким образом, диктатор продолжает почивать в гробнице, принадлежащей государству, но вдали от жертв военного путча и последовавшей гражданской войны, которые он возглавил.

Примечания

Ссылки 
 История и фотографии
 Официальный сайт государственного агентства Patrimonio Nacional (Национальное наследие), администратора Долины Павших
 Официальный сайт Бенедиктинского аббатства Святого Креста Долины Павших
 Бенедиктинское аббатство Святого Креста Долины Павших
 Вид со спутника, Google
 Виртуальная экскурсия

Памятники Испании
Кладбища Испании
Гражданская война в Испании в культуре и искусстве
Церкви Испании
Мадрид
Память о войнах